Miejscowości w Polsce:
 Klępie Dolne
 Klępie Górne